Michael Collins (astronauta), astronauta de la NASA i pilot del mòdul de comandament de l'Apollo XI 
 Michael Collins o Mícheál Ó Coileáin, conegut com a líder revolucionari irlandès
 Michael P. Collins, professor d'enginyeria civil de la Universitat de Toronto i coautor de la Teoria modificada del camp de compressions, un model de comportament del formigó 
 Michael Collins (pel·lícula)